Гавриленко Наталия Николаевна — доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков инженерной академии РУДН.

Краткая биография 
 1968—1973 гг. — французское отделение педагогического факультета Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза.
 1978—1983 гг. — ассистент кафедры иностранных языков № 4 подготовительный факультет РУДН
 1983—1985 гг. — старший преподаватель кафедры иностранных языков № 4 подготовительный факультет РУДН
 1986—1989 гг. — целевая аспирантура в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков им. М. Тореза.
 1989 г. — защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности «Теория и методика обучения и воспитания». Тема: «Обучение аудированию как компоненту профессиональной деятельности переводчика».
 1989—2004 гг. — доцент, заместитель зав. кафедры иностранных языков № 4 инженерного факультета РУДН.
 2004—2014 гг. — Член комиссии по приему экзаменов на диплом бакалавра по французскому языку (DALF) при посольстве Франции в России.
 2004 г. по н.в. — профессор заместитель зав. кафедры иностранных языков инженерного факультета/академии РУДН.
 2006 г. — защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки» по теме «Лингвистические и методические основы подготовки переводчиков в области науки и техники (перевод с французского языка на русский)».
 2008 г. по н.в. — член Учебно-методического объединения по образованию в области лингвистики (неязыковые вузы) (Московский государственный лингвистический университет).
 2012 г. по н.в. — создатель и руководитель обучающей онлайн платформы «Школа дидактики перевода» (www.gavrilenko-nn.ru).
 2015 г. по н.в. — член Союза переводчиков России.
 2016 г. по н.в. — член правления Ассоциации преподавателей перевода.
 2017 г. по н.в. — член комиссии по разработке профессионального стандарта «Специалист в области перевода».
 2017 г. — член-корреспондент Российской академии естествознания.

Награды 
 ветеран труда Российского университета дружбы народов.
 медаль 850-летия Москвы.
 диплом и медаль участника международной книжной выставки «Парижский книжный салон» PARIS BOOK FAIR (Париж, 2016).
 диплом участника Московского международного салона образования (Москва 2016).
 диплом лауреата Всероссийской книжной выставки (Москва 2016).
 диплом участника международной книжной выставки LONDON BOOK FAIR (Лондон, 2017).

Преподавание 
Читает слушателям программ дополнительного профессионального образования курсы лекций:
 «История и теория профессионально ориентированного перевода»
 «Переводческий анализ текста по специальности»
 «Дидактика перевода»
 «Теория и методика подготовки отраслевых переводчиков»

Автор учебников:
 Учебник французского языка. Перевод и реферирование. — М.: Изд-во РУДН, 1998/20011/2006/2009.
 Apprendre l’analyse traductionnelle du texte spécialisé: Учебник. — М.: РУДН, 2013. (в соавторстве с Д. А. Алферовой)

Автор пособий:
 Пособие по переводу (специальность «Информатика и управление»). Франц. яз. 1 часть. — М.: Из-во РУДН, 1997.
 Rédiger le résumé. — М.: Из-во РУДН, 1998.
 История перевода: курс лекций — М.: Изд-во РУДН, 2002/2008.
 Спецкурс «Переводческий анализ текста»: методические рекомендации / Под ред. Н. Н. Гавриленко. — М.: Изд-во РУДН, 2004/2008. (Е. В. Гакова, С. В. Дмитриченкова, В. А. Климова).
 Пособие по домашнему чтению. Французский язык: Учебное пособие. — М., Изд-во РУДН, 2006(Ю. А. Синица).
 Le monde, l’Europe et la France. — М.: РУДН, 2010.

Автор программ:
 Программа подготовки переводчика в сфере профессиональной коммуникации (для вузов неязыковых специальностей). — М.: Московский государственный лингвистический университет, 1999. Министерство Образования Российской Федерации (Е. В. Мусницкая, М. М. Васильева и др.).
 Программа подготовки переводчиков-специалистов в области науки и техники на инженерном, аграрном и экологическом факультетах. — М.: Изд-во РУД., 2000/2005 (Г. Б. Алейник, С. А. Петрова).
 Программа подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. — М.: РУДН, 2008.

Наука 
 Разработала интегративную модель обучения профессиональной деятельности переводчика.
 Создала обучающую онлайн платформу «Школа дидактики перевода» (www.gavrilenko.ru)

 Автор монографий:
 Теоретические и методические основы подготовки переводчиков научно-технических текстов: Монография. — М.: Изд-во РУДН, 2004. — 269 с.
 Обучение переводу в сфере профессиональной коммуникации: Монография — М.: РУДН, 2008.
 Теория и методика обучения переводу в сфере профессиональной коммуникации. Книга 1. — М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2009.
 Понять, чтобы перевести: перевод в сфере профессиональной коммуникации. Книга 2. — М.: М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2010.
 Программа-концепция подготовки переводчиков профессионально ориентированных текстов. Книга 3. — М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2011.
 Обучение отраслевому переводу: Инженерия / монография. — М.: Изд-во РУДН, 2017.
 Дидактика перевода: традиции и инновации: коллективная монография / Под общ. ред. Н. Н. Гавриленко. — М.: Флинта, 2018.
 Перевод и локализация: опыт разработки профессионального стандарта / Е. М. Александрова, М. В. Берендяев и др. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019.

 Член диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций
 совет Д 212.203.22 — на базе Российского университета дружбы народов;
 совет Д 212.135.03 — на базе Московского государственного лингвистического университета;
 совет Д 850.007.14 — на базе Московского городского педагогического университета.

Научные интересы 
 теория и методика преподавания переводческой деятельности.
 новые технологии в области перевода и дидактики перевода.
 перевод в сфере профессиональной коммуникации.
 критерии оценки сформированности профессиональной компетентности переводчика.
 подготовка преподавателей перевода.

Список публикаций 
 Gavrilenko N.N. Online Model for Teaching and Learning the Specialized Translation/ Eurasia Journal and Mathematics and Technology Education. — 2018. — 14(6). — Р. 2711—2717. https://doi.org/10.29333/ejmste/85421
 Gavrilenko Nataliya — Dmitrichenkova Svetlana. Phased training of technical translators and its specific features // XLinguae,. — Volume 10, Issue 4. — October 2017, — P. 126—138. 10.18355/XL.2017.10.04.11) (ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X)
 Gavrilenko N.N. Methods to realize competence-buildingapproach while teaching translation // Mathematic Education. — Volume 11 Issue 7 (2016). pp. 2151—2161 http://iejme.com/makale/84
 Gavrilenko N.N. Sender and recipient special discourse characteristics in teaching translation // International Journal Enviromental&Science Education 2016, vol 11, NO. 9, 2647—2658 DOI:10.12973/ijese. 2016.713a Article Number: ijese.2016.211 http://www.ijese.net/makale/428
 Gavrilenko N.N. Telejko I.V. Professionally Oriented Texts Translator’s Staged Formation of Socio-Cultural Competency // Middle-East Journal of Scientific Research. Volume 21 Number (2), 2014. — Р. 362—367, 2014. http://idosi.org/mejsr/mejsr21%282%2914.htm
 Gavrilenko N.N. Biriukova J.N. Specific Feature to Train Scientific-Technical Texts Reading // Middle-East Journal of Scientific Research 17(1)/ — IDOSI Publications, 2013. — P. 96-109. http://www.idosi.org/mejsr1791013.htm SCOPUS
 Гавриленко Н. Н. Личностно ориентированный подход к формированию отраслевого переводчика // Вестник МГЛУ «Образование и педагогические науки». — Вып. № 796. — Москва: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2018. — С. 192—201.
 Гавриленко Н. Н. Особенности поэтапной подготовки отраслевых переводчиков // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. языковое образование». — № 4 (32). — 2018. — С. 86-93.
 Гавриленко Н. Н. Цифровая компетентность — ключевой компонент профессионализма переводчика // Вестник ПНИПУ «Проблемы языкознания и педагогики». — № 3. — Пермь: Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2018. — С. 139—150.
 Гавриленко Н. Н., Бирюкова Н. Н. Развитие профессии переводчика: инструменты прогнозирования (на примере форсайт-технологии) // Вестник "Здоровье и образование в XXI веке. — Т. 20. — № 7. — 2018. — С. 18-24. http://e-pubmed.co.uk
 Гавриленко Н. Н. Сетевая платформа обучения профессионально ориентированному переводу // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. «Обеспечение качества и развития языкового образования в нелингвистическом вузе» — Вып. 4 (775). — Москва: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2017. — С. 117—128.
 Гавриленко Н. Н. Функционирование психологических механизмов в процессе понимания переводчиком иноязычного текста // Вестник. — № 4.- Вестник Воронежский государственный университет, 2016. — С. 33-41 (Импакт-ф. 0,057).
 Гавриленко Н. Н. Попытка систематизации переводческих компетенций // ВЕСТНИК Пермского национального исследовательского политехнического университета. Серия: Проблемы языкознания и педагогики. — № 2(12). — Пермь: Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2015. — С. 71-78.
 Гавриленко Н. Н. Методика реализации компетентностного подхода при обучении переводу // ВЕСТНИК Московского государственного лингвистического университета. Серия Образование и педагогические науки. — Выпуск 14 (725). — М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015. — С 113—127. (ВАК Импакт-ф — 0,036)
 Гавриленко Н. Н. Переводческий анализ лингвистических особенностей французского специального дискурса // ВЕСТНИК Российского университета дружбы народов Серия ЛИНГВИСТИКА. — № 1. — М.: Изд-во 2015. — С. 201—212. (ВАК Импакт-ф. — 0,053)
 Гавриленко Н. Н. Международный симпозиум по переводу и переводо-ведению 22 и 23 мая 2014 г. // ВЕСТНИК Российского университета дружбы народов Серия ЛИНГВИСТИКА. — № 1. — М.: Изд-во 2015. — С. 230—234. (ВАК Импакт-ф. — 0,053)
 Гавриленко Н. Н. Аналитический этап обучения профессионально ориентированному переводу // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Научно-методические основы формирования инновационной системы языковой подготовки в неязыковых вузах. — Вып. 12 (692) Педагогические науки. — М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. — С. 89-99.

Доктора педагогических наук
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Авторы учебников